Die Megalosauroidea (auch Spinosauroidea oder Torvosauroidea) sind eine paraphyletische Gruppe theropoder Dinosaurier. Sie fassen die Familien der Megalosauridae und Spinosauridae zusammen. Eine kladistische Beschreibung des Taxons erfolge durch Paul C. Sereno 1998 und 2005. Die Megalosauroidea werden in einer stammlinienbasierten Definition (stem-based definition) beschrieben als „Spinosaurus aegyptiacus und alle Taxa, die einen jüngeren Vorfahren mit ihm teilen als mit Passer domesticus (dem Haussperling)“.
Ursprünglich wurden die Megalosauroidea als monophyletische Verwandtschaftsgruppe betrachtet. Im Jahr 2019 entdeckte eine Expedition von Rauhut et al. den basalen Allosauroiden Asfaltovenator vialidadi, welcher sowohl basale Merkmale der Tetanurae als auch abgeleitete Merkmale mehrerer Entwicklungslinien der Tetanurae enthält. In der Analyse der Verwandtschaftsbeziehungen stellte sich heraus, dass die Megalosauroidea sehr wahrscheinlich keine monophyletische Abstammungsgemeinschaft, sondern eine paraphyletische Gruppe bilden, weil sie zwar einen gemeinsamen Vorfahren teilt, aber nicht alle Nachkommen dieses gemeinsamen Vorfahren, zu denen auch die Allosauroidea gehören, enthalten. Somit handelt es sich bei den Megalosauroidea höchstwahrscheinlich lediglich um eine unvollständige Abstammungsgemeinschaft.  Während die Megalosauridae eher im Jura lebten, waren die Spinosauridae vorwiegend Bewohner der Kreidezeit.

Zwar ist die Bezeichnung Megalosauroidea älter, bezeichnete aber lange Zeit eine nach heutigen Erkenntnissen paraphyletische Gruppe, weswegen die Bezeichnung Spinosauroidea für eine lange Zeit den Vorzug genoss. Nach neueren wissenschaftlichen Studien, die die Validität von Megalosaurus bucklandii unterstützten und außerdem die verwandtschaftlichen Beziehungen der Megalosauroidea untersuchten, sei jedoch der Name „Megalosauroidea“ der gültige Name der Überfamilie.

Äußere Systematik 
Innerhalb der Theropoda gehören die Megalosauroidea zu den Tetanurae („Steifschwänze“, aufgrund der durch Knochenstäbe verbunden und damit versteiften Schwanzwirbel) und sind die Schwestergruppe der Avetheropoda, die in die Carnosauria und die fortschrittlichen Coelurosauria unterteilt werden.

Die systematische Position der Spinosauroidea zeigt folgendes Kladogramm:

Innere Systematik 
Die Megalosauroidea teilen sich in zwei Untergruppen, die hauptsächlich jurassischen Megalosauridae und die Spinosauridae, die vor allem in der Kreidezeit lebten. Kladogramm nach Benson:

Literatur 
 David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. 2nd edition. University of California Press, Berkeley CA u. a. 2004, ISBN 0-520-24209-2.

Weblinks

Einzelnachweise 

Theropoda
Theropoden